Tulyholowe (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 1400 Einwohnern (2004).

Tulyholowe liegt am 53 km langen Fluss Ret (), einem linken Nebenfluss des Esman (, Flusssystem Desna) nahe der nördlich verlaufenden Fernstraße M 02/E 101, die Kiew mit Moskau verbindet.

Das im 16. Jahrhundert gegründete Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen Landratsgemeinde im Osten des Rajon Krolewez. Tulyholowe befindet sich 25 km nordöstlich vom Rajonzentrum Krolewez sowie etwa 140 km nordwestlich vom Oblastzentrum Sumy.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Krolewez